Kirti I, cap de Ruhunu el 1049
 Kirti II, cap de Ruhunu pretendent vers 1062-1066, cap suprem o rei vers 1066-1070, després es va proclamar rei de tota l'illa de Ceilan ja amb el nom de Vijayabahu I (1070-1111)